La cavalcata delle follie (South Riding) – film del 1938 diretto da Victor Saville
South Riding – miniserie televisiva britannica del 2011
South Riding – centro abitato degli Stati Uniti in Virginia